Песчаха — название населённых пунктов в России:
 Песчаха — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Песчаха — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Песчаха — деревня в Торопецком районе Тверской области.